Kleindienst bzw. Kleindinst ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kleindienst (1893–1978), wolhyniendeutscher lutherischer Theologe
 Bartholomäus Kleindienst (vor 1530 – 1560), deutscher Dominikaner, Theologe und Hochschullehrer
 Eugen Kleindienst (* 1952), deutscher Theologe

 Peter Kleindienst (* 1959), deutscher Komponist, Gitarrist und Hörspielautor
 Richard G. Kleindienst (1923–2000), US-amerikanischer Politiker
 Robert Kleindienst (* 1975), österreichischer Schriftsteller und Pädagoge
 Stella Kleindienst (Stella Kleindienst-Schaaf; 1950–2019), deutsche Opernsängerin (Sopran/Mezzosopran)
 Tim Kleindienst (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Uwe Kleindienst (* 1961), deutscher Trompetensolist
 Willi Kleindienst (1920–1999), deutscher Ministerialbeamter
 Zdeněk Kleindienst (1927–2012), tschechischer Maler und Graphiker

Kleindienst ist der Name folgender Unternehmen:

 Kleindienst GmbH & Co. KG (heute WashTec), Hersteller von Fahrzeugwaschanlagen
 Kleindienst Solutions GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Beta Systems Software AG